Pfarrkirche Berndorf bezeichnet:

 Pfarrkirche Berndorf bei Salzburg
 Pfarrkirche Berndorf (Niederösterreich)